Pochhammer ist der Name folgender Orte:
 deutscher Name des Ortes Kołata in Polen von 1939 bis 1945

Pochhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Pochhammer (1873–1932), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Erich von Pochhammer (1860–1914), preußischer Generalmajor
 Hans Pochhammer (1877–1946), deutscher Marineoffizier
 Karl-Georg Pochhammer (* 1954), deutscher Zahnarzt, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung
 Kurt Pochhammer (1920–2004), deutscher Mediziner und Sportfunktionär
 Leo August Pochhammer (1841–1920), deutscher Mathematiker
 Max von Pochhammer (1822–1895), Geistlicher der katholisch-apostolischen Bewegung
 Paul Pochhammer (1841–1916), deutscher Dante-Forscher
 

Siehe auch:
 Pochhammer-Symbol, eine mathematische Funktion